Le terme « catin » est synonyme du mot poupée en Amérique française. Il s'agit d'un jouet pour enfants, habituellement utilisé par les filles.

Il s’agit également d’un terme vulgaire désignant une prostituée.

Ce terme peut aussi se référer à deux toponymes au Québec :
le lac à la Catin, lac dans L'Anse-Saint-Jean ;
la rivière à la Catin, rivière dans Rivière-Éternité.